Institut Nacional d'Estadística (Bolívia)
 Institut Nacional d'Estadística (Espanya)
 Institut Nacional d'Estadística (Guatemala)
 Institut Nacional d'Estadística (Itàlia)
 Institut Nacional d'Estadística (Portugal)
 Institut Nacional d'Estadística (Uruguai)
 Institut Nacional d'Estadística (Xile)